Агаха́нов — фамилия. Известные носители:

 Агаханов, Назар Хангельдыевич (род. 1954) — доцент кафедры высшей математики МФТИ.
 Агаханов, Халназар Аманназарович (1952—2013) — туркменский политик, дипломат, посол Туркменистана в Германии.
 Агаханов, Хангельды Агаханович (1916—2000) — туркменский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1966).